Los Horcones kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Horcones, Oaxaca, ort, 
 Los Horcones, Zacatecas, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar